Nogometni klubovi:

 NK Slavonija Beč
 NK Slavonija Bodovaljci
 NK Slavonija Brestača
 NK Slavonija Budrovci
 NK Slavonija Ivanovac
 NK Slavonija Klokočevci
 NK Slavonija Požega
 NK Slavonija Prnjavor
 NK Slavonija Punitovci
 NK Slavonija Podgajci Podravski
 NK Slavonija Prekopakra
 NK Slavonija Sladojevci
 NK Slavonija Soljani